Ballinderry bezeichnet:
 Ballinderry (Antrim), eine Civil Parish in der nordirischen Grafschaft Antrim
 Ballinderry (Londonderry), eine Civil Parish in der nordirischen Grafschaft Londonderry
 Ballinderry (Westmeath), ein Townland in der Civil Parish Mullingar in der Grafschaft Westmeath in der Republik Irland
 Crannóg Nr. 1 von Ballinderry
 Ballinderry-Würfel